Carden est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1924-2004), pilote de course automobile américain
 (1866-1935), homme politique américain du Kentucky
D'Arcy Carden (né en 1980), actrice américaine
Dan Carden (né en 1986), homme politique travailliste britannique
 (1924-2004), diplomate américain
 (1798-1874), homme d'affaires et éditeur anglais
 (1882-1964), archidiacre au Pakistan
 (née en 1937), soprano australienne

 (1851-1915), diplomate britannique
 (né en 1944), entraineur américain de football américain
 (1894-1977), éducatrice américaine
 (né en 1979), joueur et entraineur anglais de football
 (1801-1888), homme politique conservateur britannique
Sackville Hamilton Carden (1857-1930), officier de marine britannique
 (né en 1991), joueur américain de football américain

Prénom
 (1917-2000), joueur américain de baseball
Carden Wallace (né c. 1970), scientifique australienne

Toponyme

, parc provincial de Kawartha Lakes, Ontario

, communauté du Kentucky

, colonie de Sainte-Croix

, village du Cheshire

Voir aussi
Chenillette Carden-Loyd, automitrailleuse chenillée
Cardener, rivière de Catalogne

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme